Peñarol steht für:

 Peñarol (Montevideo), ein Stadtviertel der uruguayischen Hauptstadt Montevideo
 Peñarol Montevideo, einen Sportverein in Montevideo